Размыслов — русская и коми фамилия; имеет женскую форму Размыслова.
 Размыслов, Ананий Прокопьевич (1915—1943) — советский поэт и переводчик.
 Размыслов, Питирим Иванович (1906—1968) — советский психолог и политический деятель.